Le terme « joute du Sarrasin » peut désigner :
 la quintaine, une forme de joute équestre médiévale ;
 la Giostra del Saracino, une reconstitution historique qui se tient à Arezzo, en Toscane (Italie).